Biografies:
Licurg d'Esparta, legislador espartà del , creador de la constitució dels espartans
«Vida de Licurg», biografia de l'anterior, una de les Vides paral·leles obra de Plutarc
Licurg d'Atenes, orador atenès del , un dels deu oradors àtics
Licurg d'Esparta, rei d'Esparta ( - )
Licurg d'Atenes, polític atenès del , cap del partit oligàrquic
 Mitologia:
Licurg de Tràcia, mític rei dels edons, fill de Driant
Licurg de Nèmea, mític rei de Nèmea, fill de Feres
Licurg d'Arcàdia, mític rei d'Arcàdia, fill d'Àleu